1492 км, 1492-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 1492 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Приволжская железная дорога (Астраханская область). Код 617223
 1492 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога (Пермский край). Код 763114